

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет — Монреаль 1976 - Медальный зачет

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1976